Pierrefitte (Corresa), municipi al departament de la Corresa (regió de Nova Aquitània, França)
 Pierrefitte (Creuse), localitat i comuna de França, departament de la Cruesa (Nova Aquitània)
 Pierrefitte (Deux-Sèvres), municipi al departament de Deux-Sèvres (Nova Aquitània)
 Pierrefitte (Vosges), municipi al departament dels Vosges (regió de Gran Est, França)
 Pierrefitte-sur-Aire, municipi al departament del Mosa (Gran Est)
 Pierrefitte-en-Auge, municipi al departament de Calvados (regió de Normandia, França)
 Pierrefitte-en-Beauvaisis, municipi al departament de l'Oise (regió dels Alts de França, França)
 Pierrefitte-en-Cinglais, municipi (al departament de Calvados (regió de Normandia, França)
 Pierrefitte-ès-Bois, municipi al departament del Loiret 
 Pierrefitte-sur-Loire, municipi al departament de l'Alier (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Pierrefitte-Nestalas, municipi francès del departament dels Alts Pirineus (regió d'Occitània, França)
 Pierrefitte-sur-Sauldre, municipi al departament del Loir i Cher 
 Pierrefitte-sur-Seine, municipi al departament de Sena Saint-Denis (regió de l'Illa de França, França)
 Cantó de Pierrefitte-sur-Aire, cantó francès al districte de Commercy del departament del Mosa (França)
 Cantó de Pierrefitte-sur-Seine, cantó al districte de Saint-Denis del departament de Sena Saint-Denis (França)